Aprion Valenciennes, 1830 – rodzaj ryb z rodziny lucjanowatych (Lutjanidae)
 Aprion Müller & Henle, 1839 – pierwotnie podrodzaj ryb w obrębie rodzaju Carcharias, obecnie synonim rodzaju Carcharhinus